Este artigo lista países por carga tributária como percentual do PIB.

Referêncas

Ver também

Carga tributária
Lista de países por PIB nominal per capita
Índice de Desenvolvimento Humano

Leituras complementares 

Some of these provide additional info for various countries.
Tax revenues fall in OECD countries. Dec. 15, 2010. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). At the end of the article are links to tables.
Federal Tax Revenue as Share of GDP 1990-2009 for 148 Countries - excludes voluntary insurance programs. World Bank.
5506.0 - Taxation Revenue, Australia, 2008-09. Australian Bureau of Statistics.
OECD Taxes as Share of GDP 1999-2005. Tax Policy Center (Urban Institute, Brookings Institution).
Tax revenue as an automatic fiscal stabiliser - a South African perspective. September 2002. By A.S. Swanepoel (South African Reserve Bank), and Nicolaas J. Schoeman (Department of Economics, University of Pretoria). South African Journal of Economic and Management Sciences (SAJEMS). See table 2 on page 576. Total taxes of 26.4% of GDP in 2001. Research Repository of the University of Pretoria, South Africa: 
RGST to raise tax-to-GDP ratio to 12pc. By Nasir Jamal. Oct 6, 2010. Dawn (Pakistan's oldest, and most widely read English-language newspaper).

Listas de países
Impostos por país